Název Dědice má více sídel: 
 Dědice – obec v okrese Třebíč
 Dědice (Nemyšl) – část obce Nemyšl v okrese Tábor
 Dědice (Vyškov) – část města Vyškov v okrese Vyškov
 Dědice (Dobrovítov) – část obce Dobrovítov v okrese Kutná Hora

a také 
 Dědice – zřícenina hradu v okrese Vyškov
 Dědice (tvrz) – zaniklá tvrz asi 10 km severně od Ledče nad Sázavou
 část města Čechovice-Dědice v polské části Těšínska

V současnosti jsou jedinou obcí toho jména, která má obecní úřad, Dědice v okrese Třebíč, které se nachází na jihozápadní Moravě 7 km od Moravských Budějovic.

Reference

Externí odkazy